La Copa Europea Femenina de la FIBA 2012-13 fue la 11.ª edición de la segunda competición femenina europea de clubes de la FIBA en su actual encarnación. 

El Dynamo Moscú ganó su segundo título, seis años después. En la final derrotaron por un solo punto al Kayseri Kaski, que ya la había perdido el año anterior contra otro equipo ruso, el Dynamo Kursk (en cuartos de final se tomaron la revancha). El Elitzur Ramla, el campeón de la edición 2010-11, se retiró de la competición.

Resultados

Primera fase
 Grupo A
 [5 - 1 --- 485 - 362] 1.  Lattes
 [5 - 1 --- 470 - 379] 2.  Chevakata
 [2 - 4 --- 363 - 461] 3.  Satu Mare
 [0 - 6 --- 341 - 487] 4.  SISU
 Grupo B
 [5 - 1 --- 480 - 368] 1.  Hainaut
 [3 - 3 --- 416 - 395] 2.  Olimpia Grodno
 [3 - 3 --- 395 - 421] 3.  Ankara Kolejliler
 [1 - 5 --- 402 - 509] 4.  Young Cats
 Grupo C
 [5 - 1 --- 446 - 365] 1.  Tarbes
 [5 - 1 --- 407 - 384] 2.  Mersin
 [2 - 4 --- 328 - 350] 3.  Spartak Noginsk
 [0 - 6 --- 367 - 449] 4.  Namur
 Grupo D
 [5 - 1 --- 407 - 323] 1.  Dynamo Novisibirsk
 [5 - 1 --- 470 - 375] 2.  Rezé
 [2 - 4 --- 418 - 426] 3.  Wasserburg
 [0 - 6 --- 355 - 526] 4.  Sint Katelijne
 Grupo E
 [3 - 1 --- 304 - 245] 1.  Kayseri
 [2 - 2 --- 267 - 278] 2.  Horizont
 [1 - 3 --- 247 - 295] 3.  Södertälje
 Grupo F
 [4 - 0 --- 344 - 262] 1.  Dynamo Kursk
 [2 - 2 --- 294 - 315] 2.  Botas
 [0 - 4 --- 286 - 347] 3.  Dunav Ruse
 Grupo G
 [4 - 2 --- 451 - 388] 1.  Dynamo Moscú
 [3 - 3 --- 405 - 438] 2.  VS Praga
 [3 - 3 --- 436 - 439] 3.  Partizan Belgrado
 [2 - 4 --- 400 - 427] 4.  Landes
 Grupo H
 [2 - 2 --- 294 - 275] 1.  Antakya Belediyespor
 [2 - 2 --- 263 - 256] 2.  Ruzomberok
 [2 - 2 --- 257 - 283] 3.  Kibirksties
 El  Elitzur Ramla se retiró tras dos partidos, y sus resultados (1-1) fueron anulados.

Fases finales

Referencias

Eurocopa Femenina de la FIBA
Baloncesto en 2012
Baloncesto en 2013